Brotenau kann meinen:

 Brotenau (Tal), auf alten Landkarten Breitenau, Tal des Brotenaubachs zur Eyach bei Gernsbach im Landkreis Rastatt und Bad Wildbad im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Brotenau (Ort), Wohnplatz von Gernsbach im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Brotenaubach